Иван Порфирьевич Железов (2 мая 1924 — 3 февраля 1989) — передовик советского сельского хозяйства, советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза «Красный маяк» Городецкого района Горьковской области, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Жеховской, ныне Городецкого района Нижегородской области. Член КПСС.

С 1941 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1941 году трудоустроился счетоводом в колхозе имени К. А. Тимирязева городецкого района.

В 1942 году был мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Командовал лыжным взводом, а также миномётной ротой 129-й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии Брянского и 2-м Белорусского фронта. Был представлен к нескольким боевым наградам. Войну завершил в звании капитан.

В 1947 году вернувшись в колхоз, вновь работал счетоводом, а затем стал заместителем председателя колхоза, секретарём парторганизации.

В 1951 году завершил обучение в сельскохозяйственном институте, получил специальность агроном-овощевод. В 1970 году защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.

С марта 1951 года председатель колхоза «Красный маяк» Городецкого района Горьковской области. Во время его руководства хозяйство относилось к передовым, было неоднократным победителем социалистических соревнований.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные результаты Ивану Порфирьевичу Железову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Являлся членом Городецкого горкома КПСС, исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов, депутатом Городецкого городского Совета.

Умер в Городце 3 февраля 1989 года. Похоронен на Кудашихинском кладбище.

Память 
 В селе Серково Городецкого района на доме установлена мемориальная доска, а в центре населённого пункта — памятник Герою.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.12.1976)
 два ордена Ленина (11.12.1973, 23.12.1976)
 Орден Октябрьской Революции (08.04.1971)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 два Ордена Отечественной войны II степени (02.09.1944, 05.03.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (12.03.1958)
 два ордена Красной Звезды (24.07.1944, 08.02.1945)
 Орден «Знак Почёта» (22.03.1966)
 медаль За отвагу (24.08.1943)
 две Медали За трудовую доблесть (09.04.1949, 25.12.1959)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои Труда — нижегородцы. — Нижний Новгород, 2001.

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Члены городских комитетов КПСС
Депутаты городских советов РСФСР
Депутаты Горьковского областного совета